Die Wyschtscha Liha 1995/96 () war die 5. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 25. Juli 1995 und endete am 17. Juni 1996.

Modus 
Achtzehn Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew sicherte sich zum vierten Mal die Meisterschaft. In dieser Saison gab es drei Absteiger, da die Liga in der folgenden Spielzeit auf 16 Vereine reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96